Jean-Marc Léger peut désigner :
 Jean-Marc Léger (1927-2011), un écrivain québécois ;
 Jean-Marc Léger (1961-), le président de la firme de sondage Léger.